A 337-es jelzésű regionális autóbusz egy elágazó járat, ami Vác, autóbusz-állomás, illetve Bercel, kisáruház felől indul, majd az Alsópetényi elágazás megállóhelytől közös szakaszon haladnak Rétság, autóbusz-forduló végállomásig. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei

!colspan=2|Perc (↓)
!Megállóhely
!Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0
!rowspan=20|
|Vác, autóbusz-állomásvégállomás||74
|align=left|
|-
|3||Vác, Honvéd utca||72
|align=left|
|-
|4||Vác, Telep utca||70
|align=left|
|-
|5||Vác, VOLÁN telep||69
|align=left|
|-
|6||||67
|align=left|
|-
|7||Vác, Közúti Igazgatóság||66
|align=left|
|-
|8||Vác–Máriaudvar||65
|align=left|
|-
|9||Vác, ContiTech Hungaria||64
|align=left|
|-
|12||Vác–Somos||61
|align=left|
|-
|13||Vác–Mihály tanya||60
|align=left|
|-
|15||Rád, Csekei dűlő út||58
|align=left|
|-
|18||Rád, Nefelejcs utca||55
|align=left|
|-
|19||Rád, eszpresszó||54
|align=left|
|-
|21||Rád, Rákóczi utca 32.||53
|align=left|
|-
|24||Penc, Rádi utca 11.||50
|align=left|
|-
|25||Penc, községháza||49
|align=left|
|-
|26||Penc, acsai elágazás||47
|align=left|
|-
|31||Keszeg, Kossuth utca 27.||42
|align=left|
|-
|32||Keszeg, ősagárdi elágazás||41
|align=left|
|-
|33||Keszeg, általános iskola||40
|align=left|
|-
!rowspan=15|
|0||Bercel, kisáruházinduló végállomás
!rowspan=11|
|
|-
|2||Bercel, vanyarci elágazás
|
|-
|3||Bercel, Szent István tér
|
|-
|6||Galgaguta, emlékpark
|
|-
|8||Galgaguta, vasútállomás
|
|-
|12||Nógrádsáp, Tatárka domb
|
|-
|13||Nógrádsáp, vegyesbolt
|
|-
|14||Nógrádsáp, Kossuth út
|
|-
|21||Legénd, italbolt
|
|-
|22||Legénd, Dózsa György utca 26.
|
|-
|28||Nézsa, szeszfőzde
|
|-
|∫||Alsópetényi elágazás||35
|align=left|
|-
|∫||Nézsa, Szondi utca 124.||31
|align=left|
|-
|30||Nézsa, gyógyszertárvonalközi érkező végállomás||30
|align=left|
|-
|31||Nézsa, Szondi utca 124.||29
|align=left|
|-
|38||35||Alsópetényi elágazás||25
|align=left|
|-
|42||39||Alsópetény, szeszfőzde||21
|align=left|
|-
|43||40||Alsópetény, községháza||20
|align=left|
|-
|44||41||Alsópetény, Petőfi utca 21.||19
|align=left|
|-
|47||44||Felsőpetény, bánya||15
|align=left|
|-
|53||50||Bánk, Petényi út||9
|align=left|
|-
|54||51||Bánk, strand||8
|align=left|
|-
|∫||∫||Bánk, tengerszem fogadó||7
|align=left|
|-
|56||53||Bánk, Petőfi út felső||6
|align=left|
|-
|59||56||Romhányi elágazás||3
|align=left|
|-
|62||59||Rétság, autóbusz-fordulóvégállomás||0
|align=left|
|}

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Vác autóbuszvonalai